Jodo peut désigner :
 l'école Jōdo ou Jōdo shū, est l'école de la Terre pure japonaise, une forme du bouddhisme mahāyāna ;
 l'école Jōdo shin ou Jōdo shinshū, école véritable de la Terre pure, dérivée de la précédente ;
 le jōdō est un art martial japonais apparenté au jo-jutsu ;
 le surnom d'Alejandro Jodorowsky.